Björns hög kan syfta på:

 Hågahögen – en gravhög i Bondkyrko socken strax väster om Uppsala
 Björnshögen –  en kungshög på Munsö i Mälaren